Оберлин — город в штате Огайо, США. Входит в состав округа Лорейн. Население — 8688 чел. (по данным 2010 года).

В городе расположены Оберлинский колледж и .

История 

История Оберлина начинается в 1833 году, когда двумя служителями пресвитерианской церкви —  и Фило П. Стьюартом здесь были основаны колледж и община. Девизом колледжа были слова «Учение и труд». Колледж и община были названы в честь Жана-Фредерика Оберлена, французского религиозного деятеля второй половины XVIII — начала XIX веков.

К середине XIX века город превратился в один из главных центров аболиционистского движения в Северных штатах. Уже в 1835 году к учёбе в колледже были допущены чернокожие — братья Гидеон Куорлз и . , также обучавшийся в Оберлине, стал впоследствии первым афроамериканцем, избранным в американский конгресс. 

К 1852 году Оберлин стал конечной станцией одной из так называемых «подземных железных дорог», по которым негры-рабы тайком бежали из рабовладельческого Юга на Север. В 1858 году Демократическая партия отменила действовавший до того в Огайо закон, согласно которому на беглых рабов распространялось действие Habeas Corpus Act. После ряда перипетий и прихода в 1859 году к власти в Огайо республиканцев было составлено обращение к Президенту США Аврааму Линкольну о восстановлении действия закона, однако тот отказал. Рабство было отменено в Соединённых Штатах в 1865 году. 

Во второй половине XIX века в городе действовали различные общественные движения. Так, в 1893 году сторонниками «сухого закона» в Оберлине была основана Антисалунная лига. Также действовало Движение за права женщин.

Население город во второй половине XIX века росло небольшими темпами, достигнув к 1880 году 3242 человек, из которых около 1200 составляли студенты Оберлинского колледжа. В настоящее время в городе находится диспетчерский центр управления полётами (входящий в структуру Федерального управления гражданской авиации США), отвечающий за выполнение полётов между Нью-Йорком и Чикаго.

Население 

Согласно переписи 2000 года, население города составляло 8195 человек; в Оберлине насчитывалось 2678 домохозяйств. При этом, 71,92% составляли белые, 18,55% — афроамериканцы, остальные расовые группы — 9,53%. В 2010 году численность населения возросла до 8688 человек.

Известные уроженцы и жители 
 Дэвид Миллер — американский оперный певец (тенор), один из четырёх солистов группы Il Divo.
  — американский учёный.
  — первая в США женщина-пастор, участница движения за права женщин.
  — американский религиозный деятель, писатель.
 Чарлз Мартин Холл — американский изобретатель, инженер.
  — миллионер, возглавлявший в течение ряда лет .
  — видный деятель аболиционистского движения.
  — известный аболиционист, первый управляющий юридической школой при Говардском университете, первый президент , делегат Конгресса от штата Виргиния.
  — известный в США профессиональный игрок в американский футбол.
 Люси Стоун — известная американская аболиционистка и суфражистка.
 Дэвид Льюис — американский философ.
 Шарлотта Йоко Бек — американский учитель дзэн.

Города-побратимы 
  Ифе, Нигерия
  Суздаль, Россия

Примечания

Ссылки 
 Oberwiki The Oberlin Wiki 

Города Огайо
Университетские города США